Barynema är ett släkte av nattsländor. Barynema ingår i familjen böjrörsnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Böjrörsnattsländor
Barynema